Udruga Mladi za Domovinu (MzD) je hrvatska građanska udruga koja okuplja mlade ljude diljem Republike Hrvatske s ciljem stvaranja kvalitetnijeg temelja za budućnost Domovine.

Udruga je nastala s ciljem osvješćivanja mladih o: političkim procesima, povijesti i tradiciji Republike Hrvatske, boljitku obrazovanja, važnosti očuvanja prirodnih resursa Republike Hrvatske, provođenju zdrava načina života te važnosti razvijanja ekoloških akcija i projekata. 

Svoj program temelji na osvješćivanju mladih, stvaranju kritičkog razmišljanja mladih te pozitivnog pogleda na budućnost Republike Hrvatske. Kao što samo ime nalaže, Mladi za Domovinu u centru se svog programa zauzimaju za kvalitetnije i zdravije ophođenje mladih prema Domovini, kao i Republike Hrvatske prema njim.

Nastanak 
Udruga Mladi za Domovinu nastala je iz potrebe za okupljanjem mladih istomišljenika kojima je cilj preko raznih projekata i programa razviti društvo koje bi se temeljilo na kvalitetnom mladom stanovništvu. Mladi okruženi pesimizmom, iseljavanjem iz zemlje, demotiviranošću za djelovanje u politici, nebrigom za okoliš, ne pružanjem stvaranja kritičkog stajališta u obrazovnim ustanovama te polaganje u drugi plan brige o vlastitom mentalnom i tjelesnom zdravlju bili su jedni od motiva nastanka ove organizacije kako bi se ta situacija u društvu promijenila.

Ciljevi Udruge 

 Osvješćivanje mladih o zaštiti tradicije, povijesti, naroda, obitelji, okoliša i prirodnih resursa Republike Hrvatske,
 Unapređenje obrazovnog sustava koji se mora temeljiti na kreativnosti i kritičkom razmišljanju mladih,

 Promicanje zdrava načina života i unapređenje mentalnog i fizičkog zdravlja naroda, posebno mladih, kao temelja opstanka naroda, ponajprije promocijom sporta i tjelesne aktivnosti,

 Osvješćivanje mladih o važnosti ekologije u održivom razvoju zemlje, kao i o važnosti brige o okolišu u neposrednoj okolini,

 Osvješćivanje mladih o važnostima politike na svim razinama društva,

 Revalorizacija hrvatske povijesti i uvođenje u obrazovni i ostale sustave radi promicanja i učenja pravih i istinitih vrijednosti kako bismo stvorili temelj za pravedniju i istinitiju     budućnost Republike Hrvatske.

Načini djelovanja 

 održavanje kontakata i surađivanje s domaćim i stranim subjektima kako bi se ostvarili navedeni ciljevi; 

 organizacija seminara, radionica, predavanja namijenjena za mlade, tribina, okruglih stolova te drugih javnih priredbi, manifestacija i okupljanja; 

 provođenje kreativnih projekata i programa namijenjenih osvješćivanju mladih o potrebi poštovanja važnosti hrvatske povijesti, tradicije, vjere, naroda, okoliša, građanske kulture, argumentiranog raspravljanja, kulturalnog nasljeđa te drugih elemenata iz područja građanskog odgoja; 

 sudjelovanje u ekološkim akcijama; 

 motiviranje mladih na aktivno uključivanje u političke procese; 

 zalaganje za razvoj debatnih klubova i zastupljenost argumentiranih rasprava u obrazovnim ustanovama

Mladi odlučuju 
Mladi odlučuju projekt su Udruge Mladi za domovinu kojim se poticalo mlade na izlazak na predsjedničke izbore krajem 2019. i početkom 2020. godine. Poticanje mladih na 

glasovanje u demokratskom društvu jedan je od glavnih motiva nastanka Udruge Mladi za domovinu, a navedeni projekt je obuhvaćao nekolicinu videozapisa objavljenih na službenom YouTube kanalu, Instagram i Facebook stranici udruge - pa time možemo reći da je udruga obuhvatila na desetke tisuća mladih koji su bili motivirani na izlazak na izbore i kvalitetno provođenje demokracije. 

Projekt su popratili i pojedini mediji što se može i vidjeti na službenoj stranici Udruge Mladi za Domovinu.

Sadnja 200 stabala 
Udruga Mladi za domovinu se krajem listopada odazvala projektu "Eko fest" u organizaciji s Udrugom zelene i plave Sesvete kako bi u zagrebačkom naselju Sesvete posadili 200 stabala što je nedvojbeno ovaj kvart obogatilo - što duhom mladih koji su se okupili pomoći, što novim zelenilom na području naselja Sesvete.

Vanjske poveznice 
Službena Facebook stranica Udruge Mladi za Domovinu

Službeni YouTube kanal Udruge Mladi za Domovinu

Projekt "Mladi odlučuju" - Kakve veze mladi imaju s politikom?

Projekt "Mladi odlučuju" - Kako spriječiti manipulaciju nad mladima pred izbore?

Projekt "Mladi odlučuju" - Kako kvalitetno dati svoj glas na izborima?

Hrvatske udruge